Артю де Коссе, граф де Секондиньи де Бриссак (; около  — ) — французский военный и политический деятель, сюринтендант (министр) финансов, с 1567 года маршал Франции, прозванный маршалом де Коссе, в отличие от старшего брата, также маршала Франции (с 1550), именовавшегося маршалом де Бриссак.

Биография 
С 1570 — генерал-лейтенант и губернатор Орлеанэ и Турени.

Во время Религиозных войн участвовал в битвах при Сен-Дени (1567), Арне-ле-Дюке (1570).

В 1574 году по подозрению в принадлежности к партии «политиков» был брошен в Бастилию, затем реабилитирован.

Семья 
 Отец: Рене де Коссе, сеньор де Гонор, де Секондиньи
 Мать: Шарлотта де Гуффье
 Жена: (1) Франсуаза Дю Буше, (2) Николь Ле Руа
 Дочери: Рене, Жанна и Мадлен де Коссе. Жанна (ок. 1560 — 1602) - жена Сен-Люка Франсуа д’Эспине, фаворита Генриха III.

Ссылки

Примечания 

Участники Религиозных войн: Католики
Кавалеры ордена Святого Духа
Маршалы Франции
Министры финансов Франции
Артюс
Великие хлебодары Франции